Червоный Яр () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 182 человека. Почтовый индекс — 74352. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520684203.

Местный совет 
74351, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Милово, ул. Бериславская, 26

Ссылки 
 Червоный Яр на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Бериславского района